L'Affaire Cauvin est un rédactionnel paru dans le journal Spirou entre le  du  et le  du . Ce canular, organisé par Zidrou et Olivier Saive, met en scène la montée au pouvoir du scénariste Raoul Cauvin au poste de rédacteur en chef de l'hebdomadaire, qui personnifie le journal au point de le renommer .

Historique 
Tout commence dans le  du journal Spirou. Zidrou et Olivier Saive imaginent que le plus prolifique des scénaristes de l’hebdomadaire, Raoul Cauvin, se rend chez Charles Dupuis pour qu'il le nomme rédacteur en chef et que ce dernier accepte. Avec la complicité de Raoul Cauvin, il imagine une ligne éditoriale totalement remodelée pour coller à la personnalité du nouveau rédacteur en chef fictif : chaque bande dessinée se voit attribuer un pictogramme donnant l'avis de Raoul Cauvin sur la série, les séries méconnues du scénariste sont rééditées, le nom de Raoul Cauvin apparaît en lettres d'or sur les séries qu'il scénarise, un poster de Raoul Cauvin est inclus dans un numéro, une association fictive des fans de Raoul Cauvin voit le jour, un grand concours est organisé pour gagner un poil de moustache de Raoul Cauvin et enfin les séries qu'il ne scénarise pas sont progressivement éliminées.

Ils imaginent ensuite qu'une résistance contre cette prise de pouvoir mégalomaniaque s'organise au sein de la rédaction et qu'elle s'exprime en taguant de propos anti-Cauvin certaines planches à l'intérieur du journal. La blague prend mauvaise tournure lorsque des lecteurs se mettent à envoyer des lettres d'insultes à Raoul Cauvin. Les délais d'impression du journal étant énormes, il est impossible de faire marche arrière et l'animation continue en redoublant d'intensité : le journal est rebaptisé , le port de la moustache est déclaré obligatoire dans la rédaction, on voit paraître de la publicité pour la sortie d'un disque de Raoul Cauvin, des ragots sont propagés sur la vie de Raoul Cauvin. Le canular se termine dans le  avec un grand combat entre Thierry Tinlot (le faux ex-rédacteur en chef) et Raoul Cauvin, remporté par Thierry Tinlot. Celui-ci reprend sa casquette de rédacteur en chef de Spirou.

L'organisation

Source 
 

Rubrique du journal Spirou
Canular